Джеймс Ме́редит:

 Мередит, Джеймс (род. 1933) — американский правозащитник.
 Мередит, Джеймс (род. 1988) — австралийский футболист.
 Мередит, Тед (настоящее имя — Джеймс Эдвин Мередит; 1891—1957) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.